Группа галактик NGC 68 — группа из более чем 40 галактик, расположенных вблизи эллиптической галактики NGC 68. Основные галактики группы были открыты Уильямом Гершелем в 1784 г., предполагавшим, что они образуют единый объект. Затем, в 1880-х гг Джон Дрейер определил, что открытый Гершелем объект представляет собой три галактики: NGC 68, NGC 70, NGC 71.

Галактики группы

Примечания 

Внегалактическая астрономия
Андромеда (созвездие)